Majewo (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Elbląski, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Majewo (Podlachië), een plaats in het Poolse district Sokólski, woiwodschap Podlachië
 Majewo (Pommeren), een plaats in het Poolse district Tczewski, woiwodschap Pommeren